Der Kanton Cluny ist ein französischer Wahlkreis in den Arrondissements Chalon-sur-Saône und Mâcon, im Département Saône-et-Loire und in der Region Bourgogne-Franche-Comté. Sein Hauptort ist Cluny. Vertreter im Generalrat des Départements ist seit 2001 Jean-Luc Fonteray (PS).

Gemeinden 
Der Kanton besteht aus 48 Gemeinden mit insgesamt  Einwohnern (Stand: ) auf einer Gesamtfläche von  km²:

Bis zur landesweiten Neuordnung der französischen Kantone im März 2015 gehörten zum Kanton Cluny die 24 Gemeinden Bergesserin, Berzé-le-Châtel, Blanot, Bray, Buffières, Château, Chérizet, Cluny, Cortambert, Curtil-sous-Buffières, Donzy-le-National, Donzy-le-Pertuis, Flagy, Jalogny, La Vineuse, Lournand, Massilly, Massy, Mazille, Saint-André-le-Désert, Sainte-Cécile, Saint-Vincent-des-Prés, Salornay-sur-Guye und Vitry-lès-Cluny. Sein Zuschnitt entsprach einer Fläche von 236,81 km km2. Er besaß vor 2015 einen anderen INSEE-Code als heute, nämlich 7112.

Veränderungen im Gemeindebestand seit der landesweiten Neuordnung der Kantone 
2023: Fusion Bonnay und Saint-Ythaire → Bonnay-Saint-Ythaire

2017: Fusion Donzy-le-National, La Vineuse, Massy und Vitry-lès-Cluny → La Vineuse sur Fregande

Bevölkerungsentwicklung 

Cluny